ТАП — многозначная аббревиатура:

 ТАП — талон амбулаторного пациента
 ТАП — телефонный аппарат полевой
 ТАП — таможенный акцизный пост
 ТАП — тетраазапорфин
 ТАП — тканевой активатор плазминогена
 ТАП — транспортно-амфибийная платформа
 ТАП — транспортный авиационный полк
 ТАП — трансфер-агентское пространство
 ТАП — трансформатор азимута прожектора
 ТАП — триаминопиримидин
 ТАП — трубка абонентская переговорная
 ТАП — Тунис Африк Пресс — информационное агентство Туниса
 ТАП — газопровод «Туркмения—Афганистан—Пакистан»
 ТАП — тяжёлый артиллерийский полк

См. также 
 
 ТАПБ — тонкоигольная аспирационная пункционная биопсия
 ТАПБ — Тюменьагропромбанк
 ТАПИ — газопровод «Туркмения—Афганистан—Пакистан—Индия»
 ТАПМ — творческая архитектурно-проектная мастерская
 ТАПП — Татарская ассоциация пролетарских писателей
 
  — аббревиатура латиницей